Alfred Bärtschi ist der Name folgender Personen:

* Alfred Bärtschi (Heimatforscher) (1890–1976), Schweizer Lehrer und Heimatforscher 
 Alfred Bärtschi (Politiker) (* 1965), Schweizer Politiker (SVP)